Seznam mest v Latviji.

Nekdanja mesta 
 Abrene
 Gostiņi
 Grīva
 Koknese
 Krustpils
 Ķemeri
 Lejasciems
 Rauna
 Rīgas Jūrmala
 Sēlpils
 Sloka
 Straupe

Latvija